Chérif Kouachi (1982–2015), Franse islamistische terrorist
 Saïd Kouachi (1980–2015), Franse islamistische terrorist